B. 1921 eller Boldklubben af 1921 kan være betegnelser for:
 Boldklubben af 1921, Nykøbing Falster – en dansk fodboldklub, som spiller i Danmarksserien.
 Lyngby Boldklub af 1921 – en dansk fodboldklub, som spiller i 1. division.
 Boldklubben Olympia 1921 – en dansk fodboldklub under Københavns Boldspil-Union.